Helogenes är ett släkte av fiskar. Helogenes ingår i familjen Cetopsidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malartade fiskar
Helogenes